Carychium riparium är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1978. Carychium riparium ingår i släktet Carychium och familjen Carychiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
riparium